Вар се може односити на:
 Вар (департман), департман је у југозападној Француској
 Вар (река), је река у Француској
 Вар (Салаж), насеље је у Румунији у округу Салаж у општини Жибоу.
 Видео асистент судија, помоћни судија у фудбалу